Metz - Cidade do nordeste da França.
Metz (Missouri)
METZ (Banda)
Desambiguações de topônimos